ICQ est un nom qui peut désigner :
 ICQ, un logiciel freeware de messagerie instantanée, de VoIP et de visioconférence.

ICQ est un sigle qui peut désigner :
 , une organisation musulmane australienne agissant en tant qu'organe central de représentation de la communauté musulmane et des organisations islamiques locales du Queensland.